Abzał Bauyrżanuły Rakymgalijew, kaz. Абзал Бауыржанұлы Рақымғалиев, ros. Абзал Бауржанович Ракимгалиев Abzał Baurżanowicz Rakimgalijew (ur. 25 maja 1992 w Ałmaty) – kazachski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich – w Vancouver (2010) i Soczi (2014), medalista zawodów międzynarodowych oraz mistrz Kazachstanu (2007).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy łyżwiarze figurowi
Kazachscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 1992